Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1976 в Монреал показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 198 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 6084 спортисти от 96 страни в периода от 17 юли до 1 август 1976 г. в общо 21 спорта.

Атлети от общо 41 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 55 без отличие. СССР печели най-много медали (125), спечелвайки най-много златни (49), сребърни (41) и бронзови (35) отличия на тази Олимпиада. Тайланд и Бермудските острови печелят първите си олимпийски отличи, а Канада се превръща в първата страна домакин, която не успява да спечели златен медал.

Бойкот 
От южна и централна Африка само Сенегал и Кот д'Ивоар участват в Игрите. 26 африкански държави, начело с Република Конго, обявяват бойкот заради това, че МОК не е спрял от участие Нова Зеландия, чийто отбор по ръгби прави турне в Южноафриканската република по-рано през годината. МОК отказва да спре Нова Зеландия, тъй като ръгбито не е олимпийски спорт и Федерацията по ръгби на Нова Зеландия не е подчинена на Олимпийския ѝ комитет. Делегациите на някои държави (напр. Мароко, Камерун и Египет) при обявяването на бойкота вече са пристигнали в Монреал, обаче са извикани обратно още на първия ден. Ирак също се включва към бойкота, който в историята на Олимпийските игри остава познат като Африканския бойкот.

Тайван също бойкотира Игрите, защото МОК не им разрешава да участват с името Република Китай. От своя страна Китайската Народна Република бойкотира игрите, защото МОК е отправил покана към Тайван за участие.

Страните, бойкотирали Монреал 1976 са:

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Иванка Христова (атлетика) – тласкане на гюле
 Светла Оцетова и Здравка Йорданова (гребане) – двойка скул
 Сийка Келбечева и Стоянка Кубратова-Груйчева (гребане) – двойка без рулеви
 Нораир Нурикян (вдигане на тежести) – кат. до 56 kg.
 Йордан Митков (вдигане на тежести) – кат. до 75 kg.
 Хасан Исаев (борба) – свободен стил кат. до 48 kg.
 Сребро
 Николина Щерева (атлетика) – бягане на 800 m.
 Мария Вергова-Петкова (атлетика) – хвърляне на диск
 Капка Георгиева-Панайотова, Гинка Гюрова, Марийка Модева и Рени Йорданова (гребане) – четворка скул
 Георги Тодоров (вдигане на тежести) – кат. до 60 kg.
 Трендафил Стойчев (вдигане на тежести) – кат. до 82,5 kg.
 Кръстьо Семерджиев (вдигане на тежести) – кат. до 110 kg.
 Стоян Николов (борба) – класически стил до 90 kg.
 Камен Горанов (борба) – класически стил до 100 kg.
 Александър Томов (борба) – класически стил над 100 kg.

 Бронз
 Йорданка Благоева (атлетика) – висок скок
 Владимир Колев (бокс) – кат. до 63,5 kg.
 Атанас Шопов – (вдигане на тежести) – класически стил кат. до 90 kg.
 Стефан Ангелов (борба) – класически стил кат. до 48 kg.
 Иван Колев (борба) – класически стил кат. до 74 kg.
 Димо Костов (борба) – свободен стил кат. до 100 kg.
 Красимира Богданова, Диана Дилова-Брайнова, Надка Голчева, Красимира Гюрова, Петкана Макавеева, Пенка Методиева, Снежана Михайлова, Маргарита Щъркелова, Гиргина Скерлатова, Мария Стоянова, Пенка Стоянова и Тодорка Йорданова – баскетбол

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Официална статистика на БОК 

Летни олимпийски игри 1976
1976 година в Канада